Hsieh Su-wei era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta ai quarti di finale da Nao Hibino.

In finale Nao Hibino ha sconfitto Misaki Doi con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei (quarti di finale)
  Veronika Kudermetova (semifinale)
  Alison Van Uytvanck (quarti di finale)
  Anastasija Potapova (primo turno)

 Tatjana Maria (primo turno)
 Zarina Diyas (secondo turno, ritirata)
 Sara Sorribes Tormo (quarti di finale)
 Laura Siegemund (quarti di finale)

Wildcard 

  Kurumi Nara (secondo turno)
  Risa Ozaki (primo turno)

<li> Ayano Shimizu (primo turno)

Qualificate 

  Patricia Maria Tig (secondo turno)
  Leylah Annie Fernandez (primo turno)
  Zoe Hives (secondo turno)

 Viktorija Tomova (primo turno)
 Valerija Savinych (primo turno)
 Junri Namigata (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Women's Open Tennis 2019